Жан-Батист Ізабе (1767—1855) — французький художник-портретист.
 Луї-Габріель-Ежен Ізабе (1803—1886) — французький художник-аквареліст, літограф.
 Міхаель Ізабе (* 1975) — французький футболіст і тренер.
Французькі прізвища